Панамериканский чемпионат по дзюдо 2018 года прошёл в городе Сан-Хосе (Коста-Рика) 20-21 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные командые соревнования

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 2018 Pan American Championships results 
 Pan American Judo Confederation
 International Judo Federation 

Апрель 2018 года
2018 год в дзюдо
2018 год в Коста-Рике
Сан-Хосе (Коста-Рика)
Панамериканские чемпионаты по дзюдо
Панамериканские чемпионаты в Коста-Рике
Панамериканские чемпионаты в 2018 году